Tieber ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Tieber (1867–1925), österreichischer Theaterdirektor
 Claus Tieber (* 1966), österreichischer Filmwissenschaftler
 Elisabeth Tieber (* 1990), österreichische Fußballspielerin und Fußballfunktionärin
 Herbert Tieber (1942–1990), österreichischer Kommunal- und Wirtschaftspolitiker
 Michael Tieber (* 1988), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tiber (Begriffsklärung)